Łazurnyj () – nazwa toponimów w Rosji

 Łazurnyj – osiedle typu wiejskiego w Komi
 Łazurnyj – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnodarskim
 Łazurnyj – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnojarskim
 Łazurnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie czelabińskim
 Łazurnyj – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające